Der Irish Cup 1979/80 war die 100. Ausgabe des nordirischen Fußball-Pokalwettbewerb. Die ersten Spiele fanden am 2. Februar 1980 statt, das Finale am 26. April 1980.

Titelverteidiger Cliftonville FC schied bereits im Achtelfinale aus. Der Titel ging zum bereits 32. Mal an den Linfield FC.

Turnierverlauf

Finale

Referenzen und Weblinks 
 Resultate auf www.rsssf.com, abgerufen am 24. April 2013
 Resultate auf home.online.no, abgerufen am 24. April 2013

1979 80
Fußballsaison 1979/80